1965: Their First Recordings — мини-альбом группы Pink Floyd, содержащий песни, записанные в Рождество 1964 года. Барабаны и гитары были записаны «сразу», в то время как вокальные партии были записаны днями позже. Записи были изданы на 7-дюймовом виниле ограниченным тиражом в 1050 копий (1000 розницей и 50 промо) и доступны только в странах Евросоюза, с целью защиты авторских прав. Это единственные записи группы, в которых присутствуют гитарист Радо Клоуз и Джульетт Гейл, первая жена Ричарда Райта. Большая часть песен раннего репертуара Pink Floyd была написана Сидом Барреттом и Роджером Уотерсом. Также в мини-альбом вошла кавер-версия песни Слима Харпо «I’m a King Bee».

Список композиций 
Все вокальные партии исполнил Сид Барретт, за исключением «Walk with Me Sydney», написанной Роджером Уотерсом и исполненной им вместе с Джульетт Гейл.

Участники записи 
Pink Floyd
 Сид Барретт — вокал, электрогитара
 Радо Клоуз — электрогитара
 Ник Мейсон — ударные
 Роджер Уотерс — бас-гитара, вокал
 Ричард Райт — клавишные

Дополнительные музыканты
 Джульетт Гейл — вокал в треке «Walk with Me Sydney»
Производственный персонал
  — мастеринг
  — мастеринг

Примечания 

Альбомы Pink Floyd
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании